Crenshaw est un nom anglais qui peut désigner :

Personnes 
 Ben Crenshaw (1952-), golfeur professionnel américain.
 Kimberlé Williams Crenshaw (1959-), féministe majeure américaine
 Marshall Crenshaw (1953-), musicien américain.

Toponyme 
 Crenshaw, un quartier de Los Angeles
 Comté de Crenshaw en Alabama
 
 Crenshaw (Mississippi)
 Crenshaw (Pennsylvanie)

Divers 
 Expo/Crenshaw, une station du métro de Los Angeles sur la ligne Expo.
 Crenshaw, une station du métro de Los Angeles sur la ligne verte.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme